Коран (значения):

 Коран — священная книга мусульман.

Персоналии 
 Коран, Карл (известен под псевдонимом Карл Норак) — бельгийский писатель, сын Пьера Корана.
 Коран, Пьер (род. 1934) — бельгийский поэт (пишет на французском языке).

Гидроним 
  — река на западе Франции в департаменте Шаранта Приморская.
 Коран — река в Магаданской области России, приток реки Левая Басандра

См. также 
 Каран